Ammoniumeisensulfat steht für mehrere chemische Verbindungen, die aus Ammonium-, Eisen- und Sulfationen aufgebaut sind:

 Ammoniumeisen(II)-sulfat, (NH4)2Fe(SO4)2
 Ammoniumeisen(III)-sulfat, NH4Fe(SO4)2